Loebe ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Loebe (* 1952), deutscher Opernintendant
 Horst Loebe (* 1924), deutscher Hörspielregisseur
 Sigrid Loebe (* 1927), deutsche Religionspädagogin und Übersetzerin, siehe Sigrid Daub
 Victor Loebe (1840–1916), deutscher Gymnasiallehrer, Heimatforscher und Ortschronist